Ryszard Michalski (dziennikarz) (1929–2016) – polski dziennikarz i publicysta
 Ryszard Michalski (historyk) (ur. 1937) – polski historyk
 Ryszard Michalski (informatyk) (1937–2007) – polsko-amerykański informatyk
 Ryszard Michalski (architekt wnętrz) (1945–2019) – polski architekt wnętrz, dr hab.
 Ryszard Michalski (pilot) (ur. 1956) – polski pilot sportowy
 Ryszard Michalski (ekonomista) (ur. 1951) – polski ekonomista i polityk, były wiceminister finansów